Deze lijst van gezelschapsspelen is bedoeld als alfabetische lijst van gezelschapsspelen met daarnaast de genres:
 bordspel
 dobbelspel
 evenwichtsspel
 eenpersoonsspel
 kaartspel
 kansspel
 puzzelspel
 rollenspel
 straat- en pleinspel

A
 Abalone - Bordspel
 Adel verplicht - Bordspel
 Afrika - Bordspel
 Alhambra - Bordspel
 Alquerque - Bordspel
 Amazone - Bordspel
 Amon Ra - Bordspel
 Andromeda - Bordspel
 Asalto - Bordspel
 Athos - Bordspel
 Attika - Bordspel
 Arriba - Kaartspel (beter bekend als Jungle Speed)
 Ave Caesar (bordspel) - Bordspel
 Axis & Allies - Bordspel

B
 Babel - Bordspel
 Backgammon - Bordspel
 Bang - Kaartspel
 Barricade - Bordspel
 Bedriegers Bedrogen - Kaartspel
 De Beer Is Los - Bordspel
 De betoverde doolhof - Bordspel
Beverbende - Kaartspel
 Big City - Bordspel
 Bikkelen - Straat- en pleinspel
 Blackjack - Kaartspel
 Blokus - Bordspel
 Blue Moon - Bordspel
 Blufpoker - Dobbelspel
 Boem (gezelschapsspel)
 Boerenbridge - Kaartspel
 Boggle - Puzzelspel
 Bonken - Kaartspel
 Boonanza (Nederlandstalige versie van Bohnanza) - Kaartspel
 Bridge - Kaartspel
 De Bruggen van Shangrila - Bordspel

C
 Canasta - Kaartspel
 Carcassonne - Bordspel
 Caroms - Bordspel
 Castello - Bordspel
 Cartagena - Bordspel
 Charlemagne - Bordspel
 Chez Geek - Kaartspel
 De Chinese Muur - Kaartspel
 CIA - Bordspel
 Clans - Bordspel
 Cluedo - Bordspel
 Commando pinkelen
 Conkers - Straat- en pleinspel
 Cranium - Bordspel
De Crew - Kaartspel
Coco Crazy - Bordspel
Colour Code - Eenpersoonsspel

D
 Dammen - Bordspel
 Diplomacy - Bordspel
 Dominion - Kaartspel
 Domino - Puzzelspel
Domino express - Eenpersoonsspel
 Duizend kilometer - Kaartspel
 Duizenden - Kaartspel
 Dutch Blitz - Kaartspel

E
 Eenendertigen - Kaartspel
 Eenentwintigen - Kaartspel, zie blackjack
 El Grande - Bordspel
 Electro - Eenpersoonsspel
 Eufraat & Tigris - Bordspel
 Expedition (bordspel) - Bordspel
 Ezelen - Kaartspel
 Ezeltje strek je

F
 Fanorona - Bordspel
 Forum Romanum - Bordspel

G
 Ganzenbord - Bordspel
 Genius - Bordspel
 Gloom - Kaartspel
 Go - Bordspel
 Goa - Bordspel
 Go-bang - Bordspel
 De Grote Dalmuti - Kaartspel

H
 Haas en Schildpad - Bordspel
 Halli Galli - Kaartspel
 Halma - Bordspel
Hanabi - Coöperatief kaartspel
Hanze - Bordspel
 Hartenjagen - Kaartspel
 Heroquest - Bordspel - Rollenspel
 Hinkelen - Straat- en pleinspel
 Hoepelen - Straat- en pleinspel

I
 Iguazu - Bordspel
 In de ban van de ring - Bordspel
Isis & Osiris - Bordspel

J
 Jakkiebak! Kippenkak! - Bordspel
 Jenga - Evenwichtsspel
 Jeu de boules - Straat- en pleinspel
 Jokeren - Kaartspel
 Jungle Speed - Kaartspel

K
 Kakuro Challenge - Bordspel
 Kardinaal en Koning - Bordspel
 Keezen - Bordspel
 Keltis - Bordspel
 Kiekeboe - Straat- en pleinspel
 Killer Bunnies - Kaartspel
 Kinder Bunnies - Kaartspel
 De Klauter Kabouters - Evenwichtsspel
 Klaverjassen - Kaartspel
 Kleurensalada - Evenwichtsspel
 Knikkeren - Straat- en pleinspel
 Koehandel - Kaartspel
 De Kolonisten van Catan - Bordspel
 Koningsspel van Ur - Bordspel
 Kubb - straat- en pleinspel
 Kwartet - Kaartspel

L
 Leeuwenhart - Bordspel
 LETRZ - Bordspel
 Levensweg - Bordspel
 Lifestyle - Bordspel
 Ligretto - Kaartspel, zie Dutch Blitz
 Lost Cities - Kaartspel
 Lunar lockout - Puzzelspel
 Luxor - Bordspel

M
 Machi Koro - Coöperatief kaartspel
Machiavelli - Kaartspel
 Mad - Bordspel
 Magic: The Gathering - Kaartspel
 Mamma Mia - Kaartspel
 Manilla - Bordspel
 Mastermind - Bordspel
 Medina - Bordspel
 Meer of minder - Kaartspel
 Memory - Puzzelspel
 Mens erger je niet! - Bordspel
 Mikado - Evenwichtsspel
 Molenspel - Bordspel
 Mollenmania - Bordspel
 Monopoly - Bordspel
 Munchkin - Kaartspel

N
 Nautilus - Bordspel

O
 Oh hell - Kaartspel
 Once Upon A Time - Kaartspel
 Onderuit - Bordspel
 Ongelukslaan 13 - Bordspel
 Oog Des Meesters - Rollenspel
 OXO (spel)

P
 Pachisi - Bordspel
 Packhuys - Bordspel
 Pandemie - Bordspel
 Pandoeren - Kaartspel
 Partner Link - Erotisch spel
 Pentago - Bordspel
 Perudo - Dobbelspel
 Pesten - Kaartspel
 Pim-pam-pet - Puzzelspel
 Pisa - Evenwichtspel
 Pluimbal - Straat- en pleinspel
 Poch - Bordspel
 Poker - Kaartspel
 Pueblo (spel) - Bordspel
 Puerto Rico - Bordspel
 Pylos - Bordspel
Piraten Stratego - Kaartspel

Q
 Quarto - Bordspel
 Quoridor - Bordspel
 Qwirkle - Puzzelspel

R
 Ra - Bordspel
 Ramses - Bordspel
 Regenboogslang - Kaartspel
 Regenwormen - Dobbelspel
 Een Reis door Europa - Bordspel
 Rikken - Kaartspel
 Risk - Bordspel, Dobbelspel
 River Crossing - Puzzelspel
 Robo Rally - Bordspel
 Rolit (ook bekend als Reversi) - Bordspel
 Roll over - Evenwichtsspel
 Rubiks kubus - Eenpersoonsspel
 Rummikub - Puzzelspel
 Rumba - Kaartspel
 Rush Hour - Eenpersoonsspel

S
 Saboteur - Kaartspel
 Samurai - Bordspel
 Schaken - Bordspel
 Scotland Yard - Bordspel
 Scrabble - Bordspel
 Senet - Bordspel
 Set! - Kaartspel
 Shove Ha'penny - Bordspel
 Sint Petersburg - Bordspel
 Sky High! - Bordspel
 Sky Runner - Bordspel
 Slangen en ladders (ook wel ladderspel genoemd) - Bordspel
 6 nimmt - Kaartspel
 Solitaire - Eenpersoonsspel
 Sphinx - Bordspel
 Spots - Kaartspel
 Stef Stuntpiloot - Evenwichtsspel
 Stixx - Bordspel
 Stratego - Bordspel
 Stroomopwaarts - Bordspel

T
 Tafelhockey - Bordspel
 Tai Pan - Kaartspel
 Tak - Bordspel
 Take 5! (Nederlandse versie van 6nimmt) - Kaartspel
 Take It Easy - Puzzelspel
 Tangram - Eenpersoonsspel
 Tantrix - Puzzelspel
 Tayu - Bordspel
 Terra Turium - Bordspel
 Ticket to Ride - Bordspel
 Tikal - Bordspel
 Tiroler Roulette - Kansspel
 Tlachtli - Straat- en pleinspel
 Toepen - Kaartspel
 Tollen - Straat- en pleinspel
 Top Dop - Evenwichtspel
 Touwtjespringen - Straat- en pleinspel
 Transsport - Bordspel
 Triominos - Puzzelspel
 Triviant - Bordspel
 Trivial Pursuit - Bordspel
 Twister - Straat- en pleinspel

U
 UNO - Kaartspel

V
 Valkuil - Bordspel
 Veel Soeps! - Kaartspel
 Vier op 'n rij - Bordspel
 Viersprong - Bordspel
 Vijfhonderden - Kaartspel
 Visspel - Kansspel (ook bekend als Hengelspel)
 Vliegen Vangen - Kaartspel

W
 Wari - een variant van mankala
 De Weerwolven van Wakkerdam - Kaartspel
 Wie is het? - Bordspel
 Wie heeft het gedaan? - Bordspel
 Wizard - Kaartspel
 Wiezen - Kaartspel
 Woordmix - Dobbelspel

Y
 Yahtzee - Dobbelspel
 Yoté - Bordspel
 Yu-Gi-Oh! - Kaartspel

Z
 Zaklopen - Straat- en pleinspel
 Zatre - Bordspel
 Zeeslag - Bordspel
 Zombies - Bordspel
 Zwikken - Kaartspel

Gezelschapsspel
gezelschapsspelen